Donja Suvaja est un toponyme qui peut désigner :
Donja Suvaja, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bosanska Krupa, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Donja Suvaja, un village de Croatie situé dans la municipalité de Gračac, comitat de Zadar.